Перерва — топоним и фамилия:

Топоним 
 Перерва — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Перерва — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Перерва — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Перерва — железнодорожная платформа Kурского направления Московской железной дороги.
 Крушение в Перерве
 Перерва — локомотивное (моторовагонное) депо Московской железной дороги.
 Перерва — улица в Москве.

Фамилия 
 Перерва, Пётр Васильевич (1897—1968) — советский военачальник, генерал-майор.

См. также 
 Перервинский гидроузел